Ацетат холестерина — эфир холестерина, усиленный с помощью реакции алкилирования, благодаря чему имеет прочный молекулярный каркас (алкилирование — введение алкильного заместителя в молекулу органического соединения). Помогает предотвратить реакции перегруппировки молекул, чтобы сохранить углеродный скелет из стероидных молекулярных колец, чтобы можно было использовать конечную структуру в виде стандартного скелета гормональной молекулы. Отдаёт атомы и даёт дополнительную энергию  для преобразования в гормон. Холестерин может быть использован, как есть, в качестве структурного компонента клеточных мембран, но чтобы он мог быть использован для синтеза стероидных гормонов ему нужна дополнительная энергия.

Примечания

Ссылки 
 
 

Эмбриология
Беременность